Världscupen i freestyle 2009/2010 är en internationell tävling anordnad av FIS. Säsongen inleddes 12 december 2009 och avslutades 18 mars 2010.

Herrar

Puckelpist 

|-align="left"
|11 december, 2009 ||  Suomu, Finland || Puckelpist ||  Jesper Björnlund ||  Bryon Wilson ||  Nathan Roberts
|-align="left"
|12 december, 2009 ||  Suomu, Finland || Puckelpist ||  Jesper Björnlund ||  Bryon Wilson ||  Alexandre Bilodeau
|-align="left"
|16 december, 2009 ||  Méribel, Frankrike || Puckelpist || inställt  ||  || 
|-align="left"
|8 januari, 2010 ||  Calgary, Kanada || Puckelpist || || || 
|-align="left"
|-align="left"
|9 januari, 2010 ||  Calgary, Kanada || Puckelpist ||  ||  || 
|-align="left"
|14 januari, 2010 ||  Deer Valley, USA || Puckelpist |||| || 
|-align="left"
|16 januari, 2010 ||  Deer Valley, USA || Puckelpist ||  ||  || 
|-align="left"
|21 januari, 2010 ||  Lake Placid, USA || Puckelpist ||  ||  || 
|-align="left"
|6 mars, 2010 ||  Inawashiro, Japan || Puckelpist ||colspan="3" align="center" | Uppskjutet p.g.a. dimma 
|-align="left"
|7 mars, 2010 ||  Inawashiro, Japan || Dubbel puckelpist ||colspan="3" align="center" | Uppskjutet p.g.a. dimma  
|-align="left"
|12 mars, 2010 ||  Åre, Sverige || Puckelpist ||   ||   ||  
|-align="left"
|13 mars, 2010 ||  Åre, Sverige || Dubbel puckelpist ||  ||  ||  
|-align="left"
|18 mars, 2010 ||  Sierra Nevada, Spanien || Puckelpist ||  ||  ||  
|}

Hopp 

|-align="left"
|19 december, 2009 ||  Changchun, Kina || Hopp ||  || || 
|-align="left"
|20 december, 2009 ||  Changchun, Kina || Hopp ||  ||  || 
|-align="left"
|8 januari, 2010 ||  Calgary, Kanada || Hopp |||||| 
|-align="left"
|14 januari, 2010 ||  Deer Valley, USA || Hopp ||  ||  ||  
|-align="left"
|21 januari, 2010 ||  Lake Placid, USA || Hopp||  ||  ||  
|-align="left"
|30 januari, 2010 ||  Mont Gabriel, Kanada || Hopp ||  ||  || 
|-align="left"
|}

Skicross 

|-align="left"
|21 december, 2009 ||  Innichen/San Candido, Italien || Skicross ||   ||  ||  
|-align="left"
|22 december, 2009 ||  Innichen/San Candido, Italien || Skicross ||   ||  ||  
|-align="left"
|5 januari, 2010 ||  St. Johann/Oberndorf, Österrike || Skicross ||  ||  ||
|-align="left"
|9 januari, 2010 ||  Les Contamines, Frankrike || Skicross ||  ||  ||  
|-align="left"
|13 januari, 2010 ||  Alpe d'Huez, Frankrike || Skicross ||||||
|-align="left"|
|20 januari, 2010 ||  Blue Mountain, Kanada || Skicross |||||| 
|-align="left"|
|24 januari, 2010 ||  Lake Placid, USA || Skicross |||||| 
|-align="left"|
|3 mars, 2010 ||  Norefjell skisenter, Norge || colspan=3 align=center|Inställd 
|-align="left"|
|6 mars, 2010 ||  Branäs, Sverige || Skicross ||  ||  ||  
|-align="left"|
|11 mars, 2010 ||  Grindelwald, Schweiz || Skicross ||  ||  || 
|-align="left"|
|14 mars, 2010 ||  Meiringen-Hasliberg, Schweiz || Skicross ||   ||  || 
|-align="left"|
|20 mars, 2010 ||  Sierra Nevada, Spanien || Skicross ||    ||  ||   
|-align="left"|
|}

Damer

Puckelpist 

|-align="left"
|12 december, 2009 ||  Suomu, Finland || Puckelpist ||  Kristi Richards ||  Aiko Uemura ||  Hannah Kearney
|-align="left"
|16 december, 2009 ||  Méribel , Frankrike || Puckelpist || Hannah Kearney  ||  Kristi Richards ||  Jennifer Heil
|-align="left"
|8 januari, 2010 ||  Calgary, Kanada || Puckelpist || ||   ||   
|-align="left"
|9 januari, 2010 ||  Calgary, Kanada || Puckelpist ||  ||  || 
|-align="left"
|14 januari, 2010 ||  Deer Valley, USA || Puckelpist ||   || || 
|-align="left"
|16 januari, 2010 ||  Deer Valley, USA || Puckelpist ||  ||||  
|-align="left"
|21 januari, 2010 ||  Lake Placid, USA || Puckelpist |||||| 
|-align="left"
|6 mars, 2010 ||  Inawashiro, Japan || Puckelpist colspan=3 align=center| Uppskjutet p.g.a. dimma
|-align="left"
|7 mars, 2010 ||  Inawashiro, Japan || Dubbel puckelpist ||  ||  || 
|-align="left"
|12 mars, 2010 ||  Åre, Sverige || Puckelpist ||  ||  ||   
|-align="left"
|13 mars, 2010 ||  Åre, Sverige || Dubbel puckelpist ||  ||  ||  
|-align="left"
|18 mars, 2010 ||  Sierra Nevada, Spanien || Puckelpist ||  ||  || 
|}

Hopp 

|-align="left"
|19 december, 2009 ||  Changchun, Kina || Hopp || ||  ||  
|-align="left"
|20 december, 2009 ||  Changchun, Kina || Hopp || || ||  
|-align="left"
|8 januari, 2010 ||  Calgary, Kanada || Hopp ||  ||   || 
|-align="left"
|14 januari, 2010 ||  Deer Valley, USA || Hopp ||  ||   || 
|-align="left"
|21 januari, 2010 ||  Lake Placid, USA || Hopp ||  ||  ||   
|-align="left"
|30 januari, 2010 ||  Mont Gabriel, Kanada || Hopp ||  ||  ||  
|-align="left"
|}

Skicross 

|-align="left"
|21 december, 2009 ||  Innichen/San Candido, Italien || Skicross ||  ||   ||  
|-align="left"
|22 december, 2009 ||  Innichen/San Candido, Italien || Skicross ||  ||  ||  
|-align="left"
|5 januari, 2010 ||  St. Johann/Oberndorf, Österrike || Skicross ||  ||  ||
|-align="left"
|9 januari, 2010 ||  Les Contamines, Frankrike || Skicross ||  ||  ||  Karin Huttary
|-align="left"
|13 januari, 2010 ||  Alpe d'Huez, Frankrike || Skicross ||||||
|-align="left"|
|20 januari, 2010 ||  Blue Mountain, Kanada || Skicross ||||||
|-align="left"|
|24 januari, 2010 ||  Lake Placid, USA || Skicross |||||| 
|-align="left"|
|3 mars, 2010 ||  Norefjell, Norge || Skicross ||colspan=3 align=center|Inställd
|-align="left"|
|6 mars, 2010 ||  Branäs, Sverige || Skicross ||  ||  || 
|-align="left"|
|12 mars, 2010 ||  Grindelwald, Schweiz || Skicross ||  ||  || 
|-align="left"|
|14 mars, 2010 ||  Meiringen-Hasliberg, Schweiz || Skicross ||  ||  || 
|-align="left"|
|19 mars, 2010 ||  Sierra Nevada, Spanien || Skicross ||  ||  ||  
|-align="left"|
|}

Totalt

Källor 

 FIS: Officiella Freestyle-sida

2009/2010
Freestyle